Re Artù – leggendario re bretone
 Re Artù – personaggio della DC Comics
 Artù – variante del nome proprio di persona Arturo
 Artù – programma televisivo italiano
 Artù – cantautore italiano
 Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda (King Arthur and the Knights of Justice) – serie televisiva animata statunitense del 1992
 Re Artù, King Arthur (Entaku no Kishi monogatari – Moero Āsā) – serie televisiva animata giapponese del 1979